Villa Adelina steht für:

 Villa Adelina (Buenos Aires), Stadt in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Villa Adelina (Santa Fe), Ort in der argentinischen Provinz Santa Fe